Такмичење у скоку удаљ у женској конкуренцији на 8. Европском првенству у атлетици за млађе сениоре 2011. у Острави одржано је 16. и 17. јула 2011. на Градском стадиону.

Титулу освојену у Каунасу 2009, није бранила Мелани Баушке из Немачке јер је прешла у сениоре.

Земље учеснице 
Учествовало је 23 такмичарке из 16 земаља.

  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Квалификациона норма 
Требало је да квалификациону норму такмичари остваре у периоду од 1. јануара 2010. до 4. јула 2011. године.

Сатница

Рекорди

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 16. јула 2011. године. Такмичарке су биле подељене у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 6,45 метара (КВ), коју је испунила 1 такмичарка (КВ) а 11 се пласирало на основу резултата (кв)..
Почетак такмичења: група А у 10:30, група Б у 10:30.

Финале 
Такмичење је одржано 17. јула 2011. године у 15:00.,.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати првог дана такмичења.
 Комплетни резултати другог дана такмичења.
 Комплетни резултати трећег дана такмичења.
 Комплетни резултати четвртог дана такмичења.

Европско првенство у атлетици за млађе сениоре 2011.
Скок удаљ на Европском првенству у атлетици за млађе сениоре